Glanzer ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Glanzer († 2020), US-amerikanischer Politiker
 Daniela Glanzer (* 2003), österreichische Tennisspielerin
 Edith Glanzer, österreichische Tischtennisspielerin
 Hans-Peter Glanzer (* 1960), österreichischer Diplomat
sowie der Name von:
 Glanzer (Adelsgeschlecht), österreichisches Rittergeschlecht